Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Dubiński – polski turkolog i orientalista
 Antoni Dubiński – polski oficer
 Józef Dubiński – polski oficer
 Józef Dubiński – polski geofizyk i geomechanik